Таллин 1975 — четвертый из серии международных турниров, проходивших в советское время в столице Эстонской ССР. Отличительной особенностью этих турниров было то, что наряду с ведущими советскими гроссмейстерами и иностранными гостями в соревновании участвовали эстонские мастера.

Как и в двух предыдущих турнирах, в данном соревновании участвовали 16 шахматистов (8 советских и 8 иностранцев). 9 участников турнира имели звание гроссмейстера.

1-е место занял гроссмейстер П. П. Керес. Он начал соревнование с пяти побед и не упустил лидерства до конца. В последнем туре его мог догнать Ф. Олафссон, также ближе к середине турнира одержавший серию побед, однако исландский гроссмейстер проиграл А. П. Гипслису, в то время как Керес сделал спокойную ничью с У. Ломбарди.

Этот успех был предпоследним в жизни Кереса.

Турнирная таблица

Турнирный сборник 
 Tallinn—1975 : Turniiriraamat / Koost. Jüri Randviir. — Tallinn : Eesti raamat, 1976. — 116, [2] с., [4] л. ил.

См. также 
 Мемориал Кереса

Примечания

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365Chess

Шахматные турниры в Таллине
1975 год в шахматах
1975 год в Эстонии